Wion ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Wion (1554–1610), niederländischer Ordenshistoriker
 Baudot de Noyelles-Wion († 1461), Seigneur de Noyelles, Catheux et de Tilloloy, Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies

WION steht für:

 World is One News, englischsprachiger, international ausgerichteter indischer Nachrichtensender, gegründet 2016
 ehemaliger ICAO-Code des Flughafens Ranai-Natuna, Indonesien